Tomis poate fi:

 Tomis, numele istoric al orașului Constanța
 Revista Tomis, revistă de cultură
 Tomis Nord (cartier în Constanța)
 Tomis I, cartier în Constanța
 Tomis II, cartier în Constanța
 Tomis III, cartier în Constanța
 Tomis IV, cartier în Constanța
 Portul Tomis, portul turistic  al Constanței
 Bulevardul Tomis, Constanța
 CS Tomis Constanța, echipă de handbal feminin care activează în Liga Națională
 Bretanion de Tomis, episcop de Tomis (Constanța), sfânt în Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă
 Tomis Mall, centru comercial din Constanța

Vezi și 
 Callatis (dezambiguizare)